Dinamo – stroj koji kinetičku energiju pretvara u električnu
 Dinamo (bicikl) – jedan od osnovnih dijelova bicikla
 Operacija Dinamo, evakuacija savezničkih snaga iz Dunkerquea 1940. godina

Nogometni klubovi 

U bivšim Sovjetskim Savezu i satelitskim komunističkim državama naziv "Dinamo" bio je čest naziv športskih udruga, snaga sigurnosti i nogometnih klubova.

Još neki nogometni klubovi nose to ime:

Hrvatska:
 GNK Dinamo Zagreb – nogometni klub iz Zagreba
 MNK Futsal Dinamo
 NK Dinamo Babinec
 NK Dinamo Badljevina
 NK Dinamo Baranjsko Petrovo Selo
 NK Dinamo Budimci
 NK Dinamo Domašinec
 NK Dinamo Godinjak
 NK Dinamo Jakovlje
 NK Dinamo Kapela Dvor
 NK Dinamo Novo Čiče
 NK Dinamo Odranski Obrež
 NK Dinamo Okić Kozlikovo
 NK Dinamo Palovec
 NK Dinamo Predavac
 NK Dinamo Rajsavac
 NK Dinamo Sveta Marija na Krasu
 NK Dinamo Tomašanci
 NK Dinamo Trnava
 NK Dinamo Vidovci
 ŠNK Dinamo Jamarice

Ostale države:
 FK Dinamo Brest, Brest, Bjelorusija
 FC Dinamo Bukurešt, Bukurešt, Rumunjska
 NK Dinamo Donja Mahala, Donja Mahala, općina Orašje, BiH
 Dynamo Dresden, Dresden, Njemačka
 Dinamo Kijev, Kijev, Ukrajina
 FK Dinamo Mahačkala, Mahačkala, Rusija
 FK Dinamo Minsk, Minsk, Bjelorusija
 FK Dinamo Moskva, Moskva, Rusija
 FK Dinamo Pančevo, Pančevo, Srbija
 NK Dinamo Schaffhausen, hrvatski nogometni klub iz Schaffhausena, Švicarska.
 FK Dinamo Tbilisi, Tbilisi, Gruzija
 KS Dinamo Tirana, Tirana, Albanija

Ostali klubovi
 Dinamo Moskva (hokej na ledu)
 OK Dinamo Zagreb